Grenzebach steht für:

 Grenzebach (Gemeinde), eine ehemalige hessische Gemeinde
 Obergrenzebach, einen Ortsteil der Gemeinde Frielendorf in Hessen
 Grenzebach (Schwalm), ein Nebenfluss der Schwalm
 Die Unternehmensgruppe Grenzebach Group mit u. a.:
 Grenzebach BSH, ein deutsches Unternehmen (Systemkomponenten und Industrieanlagen)
 Grenzebach Maschinenbau, ein deutsches Unternehmen (Materialfluss-Anlagen)

Grenzebach ist der Name folgender Personen:
 Franz Josef Grenzebach, Handelsunternehmer und Geheimdiplomat des russischen Zaren im 19. Jahrhundert
 Ernst Grenzebach (1871–1936), deutscher Gesangspädagoge
 Franz Josef Grenzebach (* 1958), Geschäftsführer der Südafrikanisch-Bulgarischen Handelskammer, Gründer der Zukunftswerkstatt Bulgarien
 Herbert Grenzebach (1897–1992), deutscher Schallplattenproduzent, Manager und Komponist
 Moritz Grenzebach (* 1979), deutscher Filmproduzent